Hörans ist der Name folgender Orte:

 Hörans (Gemeinde Groß Gerungs), Ortsteil der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hörans (Gemeinde Kottes-Purk), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich